Того року турнір проводився вперше.

Тейлор Таунсенд і Яніна Вікмаєр здобула титул, у фіналі перемігши пару Дженніфер Брейді і Ваня Кінґ з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Oracle Challenger Series – Indian Wells, парний розряд
Oracle Challenger Series – Indian Wells